Lunderskov, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea di Vejle, il comune aveva una popolazione di 5.478 abitanti (2005) e una superficie di 96 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato, insieme al comune di Vamdrup e a parte del comune di Christiansfeld, al riformato comune di Kolding.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Kolding